Бекхожин — казахская фамилия. Известные носители:

 Бекхожин, Хаиржан Нургожаевич (1910—1979) — журналист, историк казахской печати, доктор исторических наук, профессор.
 Бекхожин, Халижан Нургожаевич (1913—1990) — поэт, драматург, переводчик.